Rochlitz může znamenat:

místní název
 Rochlitz, město v Sasku 
 německý název Rokytnice nad Jizerou
 německý název Liberec-Rochlice

příjmení
 Anežka z Rochlitz (Agnes von Rochlitz; 1160/1165?–1195), hraběnka z Andechsu a vévodkyně meranská
 Josef Theodor Rochlitz (1834–1908), rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti

Německé názvy sídel v Česku